Lundin är ett vanligt svenskt efternamn. Den 31 december 2012 var det 15108 personer i Sverige med detta namn, vilket ger namnet plats nummer 43 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Lundin

A
 Adolf Lundin (1932–2006), företagsledare, bl.a. av Lundin Petroleum
 Albin Lundin (född 1996), ishockeyspelare
 Alexander Lundin (född 1992), fotbollsspelare
 Alva Lundin (1889–1972), konstnär
 Alvar Lundin (1894–1975), målare och skulptör
 Anders Lundin (född 1958), TV-programledare m.m.
 Anders Wilhelm Lundin (1822–1895), garvare
 Anna-Karin Lundin (född 1946), jurist, regeringsråd
 Anton Lundin (född 1995), fotbollsspelare
 Anton Lundin Pettersson (1994–2015), utförde skolattacken i Trollhättan
 Arthur Lundin (1890–1971), manusförfattare
 Astrid Lundin (aktiv 1928), friidrottare
 Augusta Lundin (1840–1919), modesömmerska
 Axel Lundin (1877–1960), målare

B
 Bengt Lundin, flera personer
 Bengt Lundin (konstnär) (1924–2005)
 Bengt Lundin (musiker) (född 1945), tonsättare, arrangör, musiker och professor
 Bert Lundin (1921–2018), fackföreningsman
 Bertil Lundin (1946–2005), ämbetsman
 Bo Lundin (född 1941), författare

C
 Carin Lundin (född 1966), sångerska
 Carl Lundin (1858–1913), historiker och lärare
 Carl Lundin (harpist) (1863–1917), harpist
 Carl Axel Robert Lundin (1851–1915), svenskamerikansk optiker
 Carl Gustaf Lundin (1869–1965), baptistpastor
 Claës Lundin (1825–1908), journalist och författare

E
 Erik Lundin, flera personer
 Eric Lundin (född 1948), sportjournalist 
 Erik Lundin (garvare) (1777–1839)
 Erik Lundin (rappare) (född 1982), rappare och hiphopartist
 Erik Lundin (schackspelare) (1904–1988)
 Erik Lundin (skådespelare) (född 1979)
 Eskil Eckert-Lundin (1906–1974), kapellmästare, kompositör, m.m.
 Eugèn Lundin (1848–1929), garvare

F
 Fred Lundin (1868–1947), svensk-amerikansk företagare och politiker

G
 Gay Lundin (född 1950), skådespelare
 Georg Lundin (1882–1948), koppartryckare
 Gunnar Lundin (1923–2000), skådespelare
 Göran Lundin (född 1950), författare och förlagsdirektör 
 Göran Lundin (innebandyspelare) (född 1968)
 Göran Lundin (nöjesarrangör) (1939–2018)
 Gösta Lundin (1897–1966), skolledare

H
 Hans Lundin (född 1948), musiker
 Harry Lundin (1896–1973), kemist, professor
 Herman Lundin (1860–1908), ämbetsman
 Hjalmar Lundin (1871–1941), brottare
 Hulda Lundin (1847–1921), pedagog

I
 Ian Lundin (född 1960), ingenjör och företagsledare
 Ingeborg Lundin, glaskonstnär
 Ingemar Lundin (1923–2013), arkitekt och målare

J
 Jan Lundin (född 1942), simmare
 Johan Lundin (1823–1895), godsägare och politiker
 Johan Lundin (friidrottare) kortdistanslöpare på 1990-talet
 Johan Fredrik Lundin (1826–1868), bruksförvaltare, metallurg

K
 Karl Lundin (1874–1931), restaurangmusiker
 Kennet Lundin (född 1964), museiintendent
 Kerstin Lundin (1924–1993), sångare, lågstadielärare, kristen textförfattare
 Kristian Lundin (född 1973), kompositör, producent, låtskrivare

L
 Lars Lundin (1898–1988), konstnär och grafiker
 Lennart Brant-Lundin (1915–1983), militär
 Lova Lundin (född 1998), fotbollsspelare
 Lukas Lundin (1958–2022), ingenjör och företagsledare

M
 Marietta de Pourbaix-Lundin (född 1951), politiker
 Mats Lundin (född 1937), författare
 Mike Lundin (född 1984), amerikansk ishockeyspelare
 Morgan Lundin (född 1974), kock

O
 Olga Lundin (1889–1973), överlevande från Titanic
 Oscar Lundin (1901–1982), skollärare och författare
 Oscar Lundin (fotbollsspelare) (född 1995)

P
 Paul Lundin (apotekare) (1878–1941), apotekare
 Paul Lundin (1922–2003), författare, historiker och genealog
 Pål Lundin (född 1964), fotbollsspelare

R
 Richard Lundin (1859–1933), skådespelare
 Rickard Lundin (född 1944), rymdfysiker
 Roland Lundin (född 1941), filmfotograf och manusförfattare
 Rolf A Lundin (född 1942), ekonom

S
 Sara Lundin (född 1979), radiojournalist och producent
 Sigurd Lundin (1908–1984), politiker
 Simon Lundin (född 1981), trummis
 Sofie Lundin (född 2000), ishockeyspelare
 Stefan Lundin (född 1955), fotbollsspelare
 Sten Lundin (1931–2016), motocrossförare
 Sten Lundin (ingenjör) (1924–2002)
 Stephan Lundin (född 1973), estradör och musikeragent
 Susanna Lundin (född 1986), författare
 Sven Lundin, flera personer
 Sven Lundin (tecknare) (1918–2005), målare och reklamtecknare
 Sven Lundin, senare Yrvind (född 1939), författare och seglare
 Sven Lundin, fiktiv person, skapad av Eddie Meduza

T
 Tage Lundin (född 1933), skidskytt
 Tage Lundin (konstnär) (1909–1977), skulptör och grafiker
 Therese Lundin (född 1979), fotbollsspelare
 Thomas Lundin (född 1974), finlandssvensk programledare

U
 Ulf Lundin (född 1965), fotograf

W
 Wilhelm Lundin (1846–1922), godsägare och politiker
 Willy Lundin (född 1931), jazzmusiker

Y
 Ylva Lundin Andersson (född 1964), konstnär och keramiker

Fiktiva figurer
 Börje Lundin, ett av rockmusikern Eddie Meduzas alter egon

Källor

Svenska efternamn